The Music Man (litt. « L'homme à musique ») peut désigner :
The Music Man, une comédie musicale américaine de Meredith Willson, créée en 1957 ;
The Music Man, un film musical américain de Morton DaCosta, avec Robert Preston et Shirley Jones, sorti en 1962 et adapté de la comédie musicale précédénte ;
The Music Man, un téléfilm musical américain de Jeff Bleckner avec Victor Garber, diffusé en 2003 et adapté de la comédie musicale-homonyme.